Con il nome di Margherita di Svezia si identificano: 
Margherita I di Danimarca (1353-1412), regina di Danimarca, Norvegia e Svezia
Margherita di Svezia (1899-1977), figlia del principe Carlo di Svezia e della principessa Ingeborg di Danimarca.
Margherita di Svezia (1934), figlia del principe ereditario Gustavo Adolfo di Svezia e della principessa Sibilla di Sassonia-Coburgo-Gotha.